Фрайдей (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фрайдей, Робин (1952—1990) — английский футболист.
 Фрайдей, Фред (род. 1995) — нигерийский футболист, нападающий.
 Фрайдей, Ричард (род. 2000) — нигерийский футболист, нападающий.
 См. также 
 Friday
 «Фрайди» — фантастический роман американского писателя Роберта Хайнлайна, написанный в 1982 году.